

Patronyme 

 Catherine Chalier philosophe française
 Marie Joseph Chalier, 1747-1793, révolutionnaire français
 Xavier Chalier, né en 1974, footballeur français
 Yves Chalier, homme politique français

Autres 
 Section de Chalier, section révolutionnaire parisienne